Вильяверде — многозначный термин.

Фамилия 
 Вильяверде, Рамон Альберто (1930—1986) — уругвайский футболист.

Топоним 
 Вильяверде — район Мадрида.